Mkude ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Gerard Mkude (* 1992), tansanischer Fußballspieler
 Telesphore Mkude (* 1945), tansanischer Bischof